breakdance – rodzaj tańca powstałego na przełomie lat 60. i 70. XX wieku
 break snookerowy – liczba punktów zdobyta we fragmencie meczu snookera rozgrywanego nieprzerwanie przez jednego zawodnika (w czasie jednego podejścia do stołu)
 break – słowo kluczowe w językach programowania, stosowane do oznaczenia instrukcji opuszczenia
 Break – klawisz
 break (brek) – nadwozie samochodowe
 break (brek) – powóz konny